Mokrech peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Мокреш) :
Mokrech, village bulgare de l'obchtina de Veliki Preslav, situé dans l'oblast de Choumen ;
Mokrech, village bulgare de l'obchtina de Valtchedram, situé dans l'oblast de Montana.